Юры — название населённых пунктов в России:

 Юры — посёлок в Краснозоренском районе Орловской области;
 Юры — деревня в Починковском районе Смоленской области.